Cuisy puede referirse a: 

 Cuisy, comuna francesa situada en Mosa.
 Cuisy, comuna francesa situada en Sena y Marne.